Jméno Humboldt se může vztahovat k následujícím osobám:
 Alexander von Humboldt (1769–1859), německý přírodovědec,
 Wilhelm von Humboldt (1767–1835), německý diplomat, filozof a jazykovědec

nebo institucím:
 Humboldtova univerzita v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin), nejstarší berlínská univerzita založená v roce 1810 Wilhelmem von Humboldtem.
 Humboldt (důl) – severočeský uhelný důl, kde začala mostecká stávka 1932

nebo geografii:
 Humboldtův proud – mořský proud v Tichém oceánu
 Humboldt (řeka) – řeka v Nevadě v USA
 Humboldtovo jezero – jezero v Nevadě v USA
 Humboldt (přehradní nádrž) – přehradní nádrž v Nevadě v USA
 Humboldt (Iowa) – město v americkém státě Iowa
 Humboldt (Saskatchewan) – město v kanadské provincii Saskatchewan

nebo zvířatům:
 Tučňák Humboldtův